Lunatica est un groupe de metal symphonique suisse, Suhr, Argovie.

Biographie 
Le groupe est formé en novembre 1998 par le guitariste Sandro D’Incau et le claviériste Alex Seiberl. Après une longue recherche afin de trouver un chanteur ou une chanteuse, ils ont finalement découvert, en 2001, Andrea Dätwyler qui est en mesure d'ajouter un petit quelque chose de spécial au groupe. Elle participe à l'enregistrement du premier album de Lunatica, Atlantis. Ce dernier a un important succès suivi par plusieurs concerts et festivals. Le groupe joue au Metaldayz Festival, le plus grand festival de metal en Suisse. Lunatica est sélectionné comme « meilleur nouvel artiste » et il accueille plusieurs nouveaux amateurs.

Pour le deuxième album, , Lunatica travaille avec le producteur Sascha Paeth (Rhapsody, Kamelot, Angra, After Forever, Edguy et Heaven's Gate). Il est en mesure de donner le son puissant que la formation recherchait. Le , Lunatica signe un contrat avec la compagnie Frontiers Records. Ils y publient  le .

En 2006, le groupe publie son troisième album, , qui atteint la  place des classements suisses. L'album comprend le single , et fait notamment participer John Payne (Asia) et Oliver Hartmann (Avantasia). En , le groupe signe avec Napalm Records. Ils y publient leur nouvel album, , en 2009.

Style musical

Membres

Membres actuels 
 Andrea Dätwyler - chant
 Alex Siberl - claviers
 Emilio Barrantes - basse
 Sandro D'Incau - guitare
 André Leuenberger - guitare
 Ronnie Wolf - batterie

Anciens membres 
 Beat Brack - basse
 André Leuenberger - guitare
 Ermes Di Prisco - batterie

Discographie

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Lunatica sur spirit-of-metal.com

Groupe suisse de metal symphonique
Groupe musical formé en 1998
Artiste de Napalm Records
Artiste de Frontiers Records